Viloira puede referirse a:
Viloira (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.
Viloira (Chantada), lugar de la parroquia de Requeixo, concello de Chantada.
Viloira (Incio), lugar de la parroquia de Santalla de Bardaos, concello de Incio.